Compton kan syfta på:

 Compton (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Comptonspridning – en effekt när fotoner växelverkar med elektroner

Geografi

Australien 

 Compton, South Australia, ort, Grant,

Kanada 

 Compton (kommun i Kanada), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Compton, Berkshire, ort i Engand, 
 Compton (ort i Storbritannien, England, Hampshire), 
 Compton, West Sussex, ort i England, 
 Compton, Surrey, ort, 
 Compton Bassett – ett distrikt

USA 

 Compton, Illinois, Lee County, 
 Compton, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar